Harris County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Harris County (Georgia)
 Harris County (Texas)
 Harrison County (Indiana)
 Harrison County (Iowa)
 Harrison County (Kentucky)
 Harrison County (Mississippi)
 Harrison County (Missouri)
 Harrison County (Ohio)
 Harrison County (Texas)
 Harrison County (West Virginia)